Матч всех звёзд 1990 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Майами 11 февраля 1990 года. Эта игра стала 40 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 1990 года прошёл на домашней арене клуба «Майами Хит» «Майами-арена». Эта игра стала первой, прошедшей во Флориде. Также этот матч стал последним, трансляцию которого осуществляла компания CBS. Со следующего года мероприятие стал показывать канал NBC. Тренером команды Восточной конференции был выбран Чак Дэйли, а Западной — Пэт Райли.

В матче всех звёзд НБА команда Восточной конференции одержала победу над командой Западной конференции со счётом 130:113. Титул самого ценного игрока получил Мэджик Джонсон.

Матч всех звёзд НБА 

Титул самого ценного игрока получил Мэджик Джонсон, который набрал 22 очка и сделал 6 подборов. Он стал третьим игроком в истории матча всех звёзд, который стал MVP матча в составе проигравшей команды. У победителей по 17 очков набрали Чарльз Баркли и Майкл Джордан.

Западная конференция

Восточная конференция

Суббота всех звёзд

Конкурс трёхочковых бросков 
В конкурсе трёхочковых бросков приняли участие 8 баскетболистов. Победителем конкурса стал Крейг Ходжес, набравший 17 очков в финале.

Слэм-данк контест 
В слэм-данк контесте приняли участие 8 баскетболистов. Победителем конкурса стал Доминик Уилкинс, набравший 146,8 очков в финале.

Примечания

Ссылки 
 1990 NBA All-Star Game Box Score
 

НБА в сезоне 1989/1990
1990
Спортивные соревнования в Майами